«Последнее пророчество» (; иное название «Сад») — американский мистический триллер 2006 года режиссёра Дона Майкла Пола.

Сюжет 
Мальчик Сэм часто видит кошмарные сны, которые к тому же ещё отягощаются разводом родителей и какими-то бессознательными порывами членовредительства. В порыве этих приступов мальчик начинает резать свои руки, живот и грудь, после которых остаются шрамы. В это же время отец мальчика переживает развод со своей женой и начинает всё чаще прикладываться к бутылке с алкоголем. Вскоре, по совету психолога доктора Кэйрнса, мальчик и его отец вместе отправляются в путешествие и в конце лета попадают в аварию, причиной которой стали видения мальчика стоящего на просёлочной дороге человека с изуродованным лицом. На помощь пострадавшим пришёл живущий неподалёку фермер Бен, который приютил отца и сына и, после того как Дэвид (отец мальчика) узнал о том, что их жилище находится в зоне карантина, предложил оставаться в его доме сколько угодно. В это же время всё чаще начинают проявляться видения мальчика, в которых наблюдает образы ада и дьявола. А вскоре Дэвид и его сын узнают о том, что приютивший их фермер Бен является самим дьяволом, несущим на Землю Апокалипсис.

В ролях 

Мистические триллеры
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года
Фильмы Дона Майкла Пола